Pfiff bezeichnet:

 einen Pfeifton, siehe Pfeifen
 in der Bundeswehr steht PFIFF für Phase für individuelle Förderung durch Fortbildung
 Pfiff (Einheit), ein kleines Flüssigkeitsmaß
 Pfiff (Sendung), Sportsendung für Kinder im ZDF, ausgestrahlt von 1977 bis 1994
 war eine Kindersendung im DDR-Fernsehen bzw. DFF von 1976 bis 1990
 Pfiff, später "DB mit Pfiff", war eine Kundenzeitschrift der Deutschen Bundesbahn (DB), die bis Ende 1986 erschien und sich an Schüler wandte

Siehe auch:

 Fiff